|-
| (191601) 2004 GY13||||13 квітня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (191602) 2004 GB30||||12 квітня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (191603) 2004 GH37||||14 квітня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (191604) 2004 GL48||||12 квітня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (191605) 2004 GA59||||12 квітня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191606) 2004 GN74||||15 квітня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191607) 2004 HD7||||16 квітня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191608) 2004 HP10||||17 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191609) 2004 HA18||||17 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191610) 2004 HW24||||19 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191611) 2004 HU45||||21 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191612) 2004 HT48||||22 квітня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (191613) 2004 HS50||||23 квітня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (191614) 2004 JH6||||8 травня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191615) 2004 JE7||||8 травня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191616) 2004 JO22||||9 травня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191617) 2004 JN24||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191618) 2004 JB42||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191619) 2004 KJ7||||19 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191620) 2004 LH5||||12 червня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191621) 2004 MN3||||19 червня 2004||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (191622) 2004 MK8||||27 червня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (191623) 2004 NB1||||7 липня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (191624) 2004 NJ1||||9 липня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191625) 2004 NO3||||12 липня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (191626) 2004 NF15||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191627) 2004 NF16||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191628) 2004 NE17||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191629) 2004 NJ17||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191630) 2004 NE22||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191631) 2004 NN27||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191632) 2004 NW27||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191633) 2004 OB12||||17 липня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (191634) 2004 PQ3||||3 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (191635) 2004 PD5||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191636) 2004 PF9||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191637) 2004 PX18||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (191638) 2004 PO20||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191639) 2004 PU23||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191640) 2004 PK24||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191641) 2004 PL24||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191642) 2004 PV29||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191643) 2004 PX34||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (191644) 2004 PZ36||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191645) 2004 PQ38||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191646) 2004 PP40||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191647) 2004 PK43||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191648) 2004 PP45||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191649) 2004 PX46||||8 серпня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (191650) 2004 PC51||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191651) 2004 PU56||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191652) 2004 PF57||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191653) 2004 PN69||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191654) 2004 PQ71||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191655) 2004 PT73||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191656) 2004 PY81||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191657) 2004 PK84||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191658) 2004 PG91||||11 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191659) 2004 PK101||||11 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191660) 2004 PL101||||11 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191661) 2004 PP101||||11 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191662) 2004 PU102||||12 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191663) 2004 PG103||||12 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191664) 2004 PQ103||||12 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191665) 2004 PA104||||12 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191666) 2004 PQ112||||3 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (191667) 2004 QZ||2004 QZ||16 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191668) 2004 QF4||||19 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (191669) 2004 QD11||||21 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (191670) 2004 QV11||||21 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (191671) 2004 QC20||||25 серпня 2004||Обсерваторія Вайза||Обсерваторія Вайза
|-
| (191672) 2004 RT10||||7 вересня 2004||Астрономічна обсерваторія Юра||Мішель Орі
|-
| (191673) 2004 RR19||||7 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191674) 2004 RG35||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191675) 2004 RP38||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (191676) 2004 RR46||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191677) 2004 RH47||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191678) 2004 RS58||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191679) 2004 RV63||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191680) 2004 RE67||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191681) 2004 RJ75||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191682) 2004 RG76||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191683) 2004 RX76||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191684) 2004 RK78||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191685) 2004 RO79||||8 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191686) 2004 RA86||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191687) 2004 RK95||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191688) 2004 RC107||||9 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191689) 2004 RZ136||||8 вересня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (191690) 2004 RY142||||8 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191691) 2004 RK144||||8 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (191692) 2004 RN149||||9 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191693) 2004 RG150||||9 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191694) 2004 RL151||||9 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191695) 2004 RK154||||10 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191696) 2004 RB160||||10 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191697) 2004 RR162||||11 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191698) 2004 RV163||||10 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (191699) 2004 RX167||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (191700) 2004 RG168||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

191600